Isjim (rivier), een rivier in Kazachstan en Rusland
 Isjim (stad), een stad aan deze rivier in de Russische oblast Tjoemen